Parogovea sironoides is een hooiwagen uit de familie Neogoveidae.

Neogoveidae